Dani peut faire référence à :

Une personnalité 
 Dani (1944-2022), une chanteuse et comédienne française ;
 Dani (1951-), Daniel Ruiz-Bazán Justa, footballeur international espagnol ;
 Dani (1974-), Daniel García Lara, footballeur international espagnol ;
 Dani (1976-), Daniel da Cruz Carvalho, footballeur international portugais ;
 Dani (1981-), Daniel Martín Alexandre, footballeur espagnol ;
 Dani (1982-), Daniel Ricardo da Silva Soares, footballeur portugais ;
 Dani Clos (1988-), pilote automobile espagnol ;
 Dani Rodrik (1957-), économiste et universitaire turc.

Une population et leur langue 
 Dani, une population indonésienne de Nouvelle-Guinée occidentale dans la province de Papouasie ;
 Langues dani, un groupe de langues parlées par le peuple du même nom.

Un film 
 Dani, un film réalisé par Aleksandar Petrović en 1963 ;
 Dani, un film pornographique américain sur Dani Daniels sorti en 2012.

Un patronyme 
 Les Dani de Magnan et les Dani de Villefranche, respectivement comtes de Magnan (1792) et comtes de Villefranche (1743), familles féodales niçoises.
 Mouna Dani (née en 1979), athlète marocaine.
 Pallavi Dani, mathématicienne indo-américaine.

Un toponyme 
 Dani, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bosiljevo du comitat de Karlovac ;
 Dani, commune située dans le département de Dori, dans la province de Séno, région du Sahel, au Burkina Faso.

Voir aussi 
  ;
  ; 
 .